Лев Ваксель:
 Ваксель, Лев Николаевич (1811—1885) — российский писатель.
 Ваксель, Лев Савельевич (около 1776—1816) — российский писатель, инженер-полковник.